Lemarque oder LeMarque ist der Familienname folgender Personen:
 Éric LeMarque (* 1969), US-amerikanisch-französischer Eishockeyspieler und Autor
 Francis Lemarque (1917–2002), französischer Liedermacher und Dichter